Příjmení Deck nosí více různých osob:

 Brian Deck – americký bubeník, hudební producent a zvukový inženýr
 Inspectah Deck (* 1970) – americký rapper
 René Deck (* 1945) – švýcarský fotbalista
 Théodore Deck (1823–1891) – francouzský keramik